

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Skrzynno – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Skrzynno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Wieniawa

Inne 
 Skrzynno – przystanek kolejowy